Григо́рий Арха́нгельский:
 Архангельский, Григорий Зиновьевич (1896—1959) — российский и советский футболист, тренер.
 Архангельский, Григорий Иванович (1837—1899) — российский врач-гигиенист, доктор медицины.